

Прізвище Азімов

Інше 
 Азімов (кратер), Азімов — це метеоритний кратер у квадранглі Noachis на планеті Марс.
 5020 Азімов — астероїд.